Zabrđe je lahko:
 Zabrđe, Novi Pazar (Srbija)
 Zabrđe, Petrovac na Mlavi (Srbija)
 Zabrđe, Priboj (Srbija)
 Zabrđe, Sjenica (Srbija)
 Zabrđe, Ugljevik (Bosna in Hercegovina)
 Zabrđe, Konjic (Bosna in Hercegovina)
 Zabrđe, Kiseljak (Bosna in Hercegovina)
 Zabrđe, Kotor Varoš (Bosna in Hercegovina)
 Zabrđe, Milići (Bosna in Hercegovina)
 Zabrđe, Gradec (Hrvaška)
 Zabrđe, Ston (Hrvaška)
 Zabrđe, Andrijevica (Črna gora)
 Zabrđe, Cetinje (Črna gora)
 Zabrđe, Plužine (Črna gora)
 Zabrđe, Pljevlja (Črna gora)